Серогла́зка:
 Сероглазка — село в Енотаевском районе Астраханской области России. 
 Сероглазка — микрорайон Петропавловска-Камчатского Камчатского края России.